Disk kan syfta på:

 Disk – tvätt av köksredskap eller liknande, se Diskning
 Disk –  broskskivor som är belägna i ryggraden, mellan kotorna
 Hårddisk – en anordning för lagring av information som används i datorer
 DISK (studentkår) – en studentkår för studenter vid Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), Campus Kista, vid Stockholms universitet